Rafe steht für:
 geneigt angeordneter Träger eines Pfettendachs, auch als Rofen bezeichnet
 Rafe Esquith, ein in Los Angeles unterrichtender Lehrer

Siehe auch:

 Raphe